Årets Fodbolddommer i Danmark er en hæder til den bedste danske fodbolddommer hvert år.

Vindere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Dansk Fodbolddommer-Union

Fodboldpriser
Kåringer i dansk fodbold